Ле-Кудре́-Сен-Жерме́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на північний захід від Парижа, 65 км на південний захід від Ам'єна, 19 км на захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 329 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 878,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ле-Кудре-Сен-Жерме на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ле-Кудре-Сен-Жерме на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза